Henrik Lagerlöf kan avse någon av följande:
Henrik Lagerlöf (militär) (1872–1966), överste
Henrik Lagerlöf (läkare) (1907–1999), läkare och professor